Devin Haney (ur. 17 listopada 1998 w San Francisco) - amerykański bokser, aktualny mistrz świata organizacji WBC, WBA, IBF oraz WBO w wadze lekkiej.

Kariera 
Devin Haney urodził się w San Francisco w stanie Kalifornia. Przez pierwsze lata życia mieszkał w Oakland, jednak gdy miał 14 lat, przeniósł się wraz z ojcem do Las Vegas. Treningi bokserskie rozpoczął w wieku 7 lat. W karierze amatorskiej siedmiokrotnie wywalczył tytuł mistrza Stanów Zjednoczonych. Zanotował przy tym 130 zwycięstw i tylko 8 porażek. W 2016 roku mógł znaleźć się w kadrze swojego kraju na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro, jednak rok wcześniej, w wieku zaledwie 17 lat, zdecydował się podpisać kontrakt zawodowy.

Pierwsze zawodowe walkę toczył w Meksyku, bo amerykańskie przepisy nie pozwalają wchodzić do ringu osobom niepełnoletnim. Zadebiutował 11 grudnia 2015 roku w Tijuanie, wygrywając przez TKO w 1. rundzie z Gonzalo Lopezem. Po trzynastu kolejnych zawodowych zwycięstwa otrzymał szansę walki o pierwszy zawodowy pas. 4 marca 2017 roku pokonał przez TKO w 4. rundzie Maximino Toalę, dzięki czemu zgarnął pas młodzieżowego mistrza świata federacji WBC w wadze lekkiej. 

Następnie Haney sięgał w swojej karierze po interkontynentalne tytuły WBC i WBO, a także pas IBF Ameryki Północnej. Dzięki temu sukcesywnie piął się w górę rankingów najważniejszych federacji. 13 września 2019 roku, w 23. zawodowej walce, w Hulu Theatre w Nowym Jorku, otrzymał szansę walki o pas tymczasowego mistrza świata WBC. W pojedynku o ten tytuł pokonał przez RTD w 4. rundzie Rosjanina Zaura Abdulajewa (11-1). Pełnoprawnym czempionem został 9 listopada 2019 roku, gdy w Staples Centre w Los Angeles pokonał jednogłośnie na punkty (120-107, 120-107, 120-107) Alfredo Santiago (12-0).

7 listopada 2020 roku w Seminole Hard Rock Hotel and Casino w Hollywood pokonał jednogłośnie na punkty (118-109, 120-107, 120-107) Yuriorkisa Gamboę (30-3), skutecznie broniąc pasa mistrzowskiego federacji WBC w wadze lekkiej.

29 maja 2021 roku w Michelob Ultra Arena w Las Vegas po raz drugi skutecznie obronił swój tytuł, zwyciężając z Jorge Linaresem (47-5). 4 grudnia 2021 roku w MGM Grand w Las Vegas zwyciężył jednogłośnie na punkty z Josephem Diazem (32-1-1).

5 czerwca 2022 roku na Marvel Stadium w Melbourne stanął przed szansą zunifikowania tytułów mistrzowskich WBC, WBA, IBF oraz WBO w kategorii lekkiej. Jego rywalem w walce o te pasy był niepokonany dotąd Australijczyk George Kambosos Jr (20-0). Pokonał rywala jednogłośnie na punkty (116-112, 118-110, 116-112). W pojedynku rewanżowym, który rozegrano 16 października 2022 roku w Rod Laver Arena w Melbourne, także zwyciężył jednogłośnie na punkty (119-109, 118-110, 118-110).

Przypisy 

Urodzeni w 1998
Ludzie urodzeni w San Francisco
Amerykańscy bokserzy